Wichowo ist ein polnischer Ortsname:
 Wichowo (Kętrzyn), untergegangener Ort in der Stadt Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Wilhelmshöhe, Stadt Rastenburg, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Wichowo (Lipno), Ort in der Gmina Lipno, Powiat Lipnowski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern